Borkum Németországhoz tartozó sziget az Északi-tengerben
Borkum kisváros az azonos nevű szigeten